Friedrich Ferber ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Traugott Ferber (1701–1763), deutscher Hofbeamter und Dompropst 
 Friedrich Wilhelm von Ferber (1732–1800), deutscher Jurist, Hofbeamter und Staatsmann